Jonadabe (sobrinho de Davi)
 Jonadabe (filho de Recabe)